autostrada – rodzaj drogi
 Autostrada – amerykański film fabularny z 2002 roku
 Autostrada – hongkoński dramat filmowy z 2012 roku